Пагода — многозначный термин.

 Пагода — буддийское или индуистское сооружение культового характера.
 Пагода — золотая монета, чеканившаяся в южной Индии до начала XIX века. 
 Пагода — неофициально прозвище автомобиля «Mercedes-Benz 230 SL».

См. также 
 Pagoda (значения)